Kaszás, régi magyar családnév
 Kaszás, csillagkép
 Kaszás – a halál (pl.: "Sorsodat nem kerülheted el, A Nagy Kaszás már téged figyel…")

Filmek
 Kaszás (Slash), 2002-es dél-afrikai film Neal Sundstrom rendezésében
 A kaszás (La commare secca), 1962-es olasz film Bernardo Bertolucci rendezésében